Die Bezeichnung Gruberberge steht in Verbindung mit folgenden geographischen Objekten:

 Otto-von-Gruber-Gebirge, Teilgebirge des Wohlthatmassivs im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Thälmannberge, Teilgebirge des Mühlig-Hofmann-Gebirges im Königin-Maud-Land, Antarktika